Reedville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Reedville (Arkansas)
 Reedville (Kentucky)
 Reedville (New York)
 Reedville (Oregon)
 Reedville (Texas)
 Reedville (Vermont)
 Reedville (Virginia)
 Reedville Station (Indiana)